Evéquoz ist der Familienname der folgenden Personen:
 Guy Evéquoz (* 1952), Schweizer Fechter
 Jean-Blaise Evéquoz (* 1953), Schweizer Fechter
 Raymond Evéquoz (1863–1945), Schweizer Politiker